Okręty US Navy o nazwie USS "Hunt":
 Pierwszy "Hunt" (DD-194) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1919-1922. Służył w United States Coast Guard w latach 1930-1934. Ponownie wcielony do służby w US Navy w 1940 i przekazany Royal Navy jako HMS "Broadway", brał udział w działaniach II wojny światowej. Złomowany w 1945.
 Drugi "Hunt" (DD-674) był niszczycielem typu Fletcher, który był w służbie w latach 1943-1963.

Hunt